Take This to Your Grave перший студійний альбом американського пост-хардкор-гурту Fall Out Boy, представлений 6 травня 2003 року.

Список композицій 
 Tell That Mick He Just Made My List of Things to Do Today - 3:30
 Dead on Arrival - 3:14
 Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy - 3:11
 Saturday - 3:36
 Homesick at Space Camp - 3:08
 Sending Postcards from a Plane Crash (Wish You Were Here) - 2:56
 Chicago Is So Two Years Ago - 3:19
 The Pros and Cons of Breathing - 3:21
 Grenade Jumper - 2:58
 Calm Before the Storm - 4:29
 Reinventing the Wheel to Run Myself Over - 2:21
 The Patron Saint of Liars and Fakes - 3:19

Посилання 
 Take This to Your Grave  Allmusic
 Take This to Your Grave  last.fm

Альбоми Fall Out Boy
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Дебютні альбоми 2003
Музичні альбоми 2003
Травень 2003
Події 6 травня